Ванюково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ванюково — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Ванюково — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Ванюково — деревня в Бежаницком районе Псковской области.